

Brasil 
 Democratas (Brasil)
 Partido Democrático (Brasil) — extinto
 Partido Democrata (Brasil) — extinto

Japão 
Partido Democrático do Japão — extinto
Partido Democrático (Japão) — extinto

Sérvia 
Partido Democrático da Sérvia
Partido Democrático (Sérvia)

Outros países 
Democratas Australianos
Partido Democrático da Albânia
Partido Democrático do Botswana
Partido Democrata (Chipre)
Partido Democrata da Costa do Marfim
Partido Democrático Esloveno
Partido Democrata Europeu Catalão — da Espanha
Partido Democrata (Estados Unidos)
Partido Democrático (Itália)
Partido Democrata (Luxemburgo)
Partido Democrático Popular (Nigéria)
Democratas 66 — dos Países Baixos
Partido Democrático (Portugal) — extinto em 1926
Partido Democrático Cívico — da República Checa
Partido Democrático (Roménia)
Partido Constitucional Democrata — da Rússia, extinto que obteve destaque na Revolução Russa de 1905 contra o czar Nicolau II
Partido Democrático (Timor-Leste)
Partido Democrático Popular (Tonga)
Partido Democrático do Turcomenistão
Partido Democrático (Turquia)

Desambiguações de política
Desambiguações de organizações